Kontrollkommission bezeichnet
 die Parlamentarische Kontrollkommission, bis 1999 die Bezeichnung des heutigen Parlamentarischen Kontrollgremiums, eines Organs des Deutschen Bundestags
 die Parlamentarische Kontrollkommission, ein Organ des Landtags Brandenburg
 die Kontrollkommission als Kontrollorgan verschiedener politischer Parteien (beispielsweise der SPD) und Organisationen (beispielsweise des IOC)
 eine von 1919 bis 1927 bestehende Kommission zur Entmilitarisierung der Mittelmächte, siehe Interalliierte Militär-Kontrollkommission
 Alliierte Kontrollkommissionen, mehrere im Ergebnis der Konferenz von Jalta entstandene Organisationen der Alliierten Besatzungsmächte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges:
 Zentrale Militärische Kontrollkommission
 Britische Kontrollkommission, siehe Control Commission for Germany/British Element
 Sowjetische Kontrollkommission
 Alliierte Kommission für Österreich
 Alliierte Kontrollkommission für Ungarn
 1948–1963 ein Gremium in der Sowjetischen Besatzungszone und DDR, siehe Zentrale Kontrọllkommission (DDR), umbenannt 1952 in Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle, 1963 durch die Arbeiter-und-Bauern-Inspektion der DDR abgelöst. Ziel der Organisation war Aufdeckung von Wirtschaftsstraftaten und Kontrolle der Umsetzung der Rechtsvorschriften in der Wirtschaft.
 Zentrale Kontrollkommission der KPdSU, höchstes Kontroll- und Disziplinarorgan von 1920–1934 und 1990–1991 in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 

Siehe auch
 Parteikontrollkommission